The Drudge – cortometraggio del 1914 diretto da Tefft Johnson
The Drudge – cortometraggio del 2012 diretto da Casey Fiore e Jud Widing (2012)